The Pinch Hitter (1917), een Amerikaanse filmkomedie onder regie van Victor Schertzinger
The Pinch Hitter (1925), een Amerikaanse filmkomedie onder regie van Joseph Henabery